

Calcio
Superliga (Colombia)
Superliga (Danimarca)
Superliga – Serbia
Superliga – Slovacchia
SuperLiga nordamericana (Messico, Stati Uniti e Canada)

Calcio a 5
Superliga – prima divisione del campionato russo
Superliga – competizione brasiliana per club

Calcio femminile
Superliga Femenina – vecchia denominazione della massima serie del campionato spagnolo di calcio femminile
Superliga – vecchia denominazione della massima serie del campionato rumeno di calcio femminile
Superliga – massima serie del campionato russo di calcio femminile
Superliga – massima serie del campionato serbo di calcio femminile

Rugby
Súper Liga Americana de Rugby – competizione sudamericana di rugby a 15 maschile 
SuperLiga – campionato rumeno di rugby a 15 maschile

Hockey
Superliga – Russia

Pallanuoto
Superliga (Romania)

Pallavolo femminile
 Superliga – campionato albanese femminile
 Superliga Série A – campionato brasiliano femminile
 Superliga – campionato bulgaro femminile
 Superliga – campionato croato femminile
 Superliga – campionato kossovaro femminile
 Superliga – campionato serbo femminile
 Superliga Femenina de Voleibol – campionato spagnolo femminile
 Superliga – campionato russo femminile

Pallavolo maschile 

 Superliga – campionato albanese maschile
 Superliga Série A – campionato brasiliano maschile
 Superliga – campionato bulgaro maschile
 Superliga – campionato croato maschile
 Superliga – campionato kossovaro maschile
 Superliga – campionato serbo maschile
 Superliga de Voleibol Masculina – campionato spagnolo maschile
 Superliga – campionato russo maschile

Musica
Superliga del gruppo rock danese Nephew